Зару́дин — русская фамилия. Известные носители:
 Зарудин, Николай Николаевич (1899—1937) — русский советский поэт и прозаик.
 Зарудин, Юрий Фёдорович (1923—2020) — советский генерал-полковник, Герой Советского Союза (1945).